Carlo Rivolta (Lodi, 14 aprile 1943 – Lodi, 21 giugno 2008) – attore di teatro
Carlo Rivolta (Roma, 20 ottobre 1949 – Roma, 16 febbraio 1982) – giornalista romano